Франк Комор — денежная единица государства Коморы. Один коморский франк состоит из 100 сантимов. Международное обозначение по ISO 4217 — KMF, Comorian Franc, до 9 июня 2017 — Comoro Franc. До 1 января 2003 года в Общероссийском классификаторе валют назывался франком Коморских островов.

В денежном обращении находятся банкноты номиналом в 10000, 5000, 2500, 2000, 1000 и 500 франков, монеты номиналом в 250, 100, 50, 25, 10 и 5 франков.

В начале 2003 года 1 долл. США = 522,7 франка КФА.

Банкноты 
В обороте находятся банкноты номиналом 500, 1000, 2000, 5000 и 10000 франков выпуска 2005—2006 годов.
Банкноты прежних выпусков (с 1976 года, кроме 2500 франков) продолжают оставаться платёжным средством и изымаются из оборота по мере износа.

Режим валютного курса 

Курс франка привязан к евро (код ISO 4217 — EUR) в соотношении 491,96775:1.

Примечания

Ссылки 
 http://archive.travel.ru/comoros/money/

Франк
Деньги Комор
Африканские валюты